Seefeld peut faire référence à plusieurs lieux :

Allemagne 
 Seefeld : une commune bavaroise
 Seefeld : une commune de Schleswig-Holstein

Autriche 
 Seefeld in Tirol : une commune autrichienne

Suisse 
 Seefeld : un quartier de la ville de Zurich